Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Federico Browne e Jonathan Erlich che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Jaroslav Levinský 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Federico Browne /  Jonathan Erlich (Campioni)
 Marco Chiudinelli /  Jaroslav Levinský (finale)

 Rik De Voest /  Dirk Stegmann (semifinali)
 Thomas Blake /  Benjamin Cassaigne (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2002